Dies ist eine Liste der Städte auf den Komoren.

Die größte Stadt auf den Komoren ist Moroni mit einer Einwohnerzahl von 42.872 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich sechs Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadt.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 4.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 15. September 1991, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die Autonome Insel, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte auf den Komoren

 
Komoren

simple:List of cities in Comoros